Juan Nepomuceno Terrero puede referirse a:

 Juan Nepomuceno Terrero (1791-1847),  empresario argentino;
 Juan Nepomuceno Terrero (1850-1921), religioso argentino.